Golden Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Golden Beach (Florida)
Golden Beach (Maryland)